Sokov («  » en russe) est un nom de famille d'origine russe notamment porté par : 

 Leonid Sokov (1941-2018), sculpteur russe
 Vasiliy Sokov (1968-), athlète russe de triple saut